Ильи́нское (с 1905 по 1946 — Кусюннай; ) — село (ранее поселок городского типа) в Томаринском городском округе Сахалинской области. Расположено на берегу залива Делангля.

История 
12 июля 1787 года в этом районе сахалинского побережья побывала экспедиция французского мореплавателя Лаперуза, который назвал залив в честь Делангля (Де Лангль, ) — капитана фрегата «Астролябия», участвовавшего в экспедиции и первого вошедшего в воды залива. Путешественники сошли на берег и познакомились с местными аборигенами. 

На основании воспоминаний Г.И. Невельского (опубликованных посмертно в 1878 году) считается, что первый на Сахалине русский военный пост Ильинский основан 30 августа 1853 года по указанию Невельского русским исследователем Д. И. Орловым (1806—1859) на месте айнского селения Кусунай в устье одноимённой реки (сейчас Ильинка). Однако, согласно докладу самого Орлова, пост Ильинский был основан 17 августа 1853 года в айнском селении Венду-эса на широте 48°50'47"N, что примерно на 105 км севернее айнского селения Кусунай (нынешнее с. Ильинское), которое Орлов также посещал, но позже, и об учреждении там поста ничего не писал. Согласно вышеуказанным координатам, в местности, где был основан изначальный пост Ильинский (уже через месяц, 20 сентября 1853 года, он упразднён Орловым же, который не видел там возможным «в позднее время года снабжение провизиею, равно и подкрепление людьми»), сейчас располагается село Орлово Углегорского района. 

Через четыре года 20 августа 1857 года Рудановский в устье реки Кусунай основал военный пост, названный им Кусунайским (именно это дату или 1 сентября по новому стилю следует считать временем основания нынешнего села Ильинское). В 1860-е годы тот был самым крупным русским селением на Сахалине, исследователи Л. Д. Брылкин, П. П. Глен, И. Л. Лопатин зимовали в этом посту. Во второй половине XIX века широко использовалось название Кусуннай и Кусуннайский пост (название пост Ильинский в применению к нему стало использоваться позже, уже после выхода книги воспоминаний Невельского, но даже А. П. Чехов, будучи на Сахалине в 1890 году, его не упоминает).

Некий Бирич, поселенец, бывший учителем и приказчиком у Семенова, взявши взаймы денег, построил все необходимое для промысла близ Кусунная и стал приглашать к себе поселенцев. Работает у него теперь около 30 человек. Дело ведется неофициально, нет тут даже надзирателя. Пост Кусуннай, давно уже заброшенный, находится верст на сто севернее Мауки, у устья реки Кусунная, которая когда-то считалась границею между русскими и японскими владениями на Сахалине.

C 1905 года, когда территория южного Сахалина отошла к Японии, село официально называлось  и входило в состав окружной префектуры Маока. После освобождения Сахалина 5 июня 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Кусуннай был переименован в поселок Ильинский.

Современность 
Ныне Ильинский — рабочий посёлок в 31 км к северу от Томари. Железнодорожная станция «Ильинск-Сахалинский». Регулярное железнодорожное сообщение с Южно-Сахалинском.

 В 2015 году в 5 км от посёлка начато строительство Сахалинской ГРЭС-2.
 Планируется постройка железнодорожной ветки «Углегорск — Ильинский».
 Рассматривается возможность постройки нового незамерзающего морского порта.

Климат 
В Ильинском имеется метеостанция. Наблюдения ведутся с 1860 года. Климат умеренный муссонный.

 Среднегодовая температура воздуха — 3,1 °C
 Относительная влажность воздуха — 77,8 %
 Средняя скорость ветра — 5,6 м/с

Население

Примечания

Ссылки 
 
 ЛЭП у села Ильинского

Населённые пункты Томаринского городского округа
Бывшие посёлки городского типа Сахалинской области